Focus (pel·lícula de 2001), pel·lícula de 2001 dirigida per Neal Slavin.
 Focus (pel·lícula de 2015), pel·lícula de 2015 dirigida per Glenn Ficarra i John Requa.